Гаплогруппа J2a2 — гаплогруппа митохондриальной ДНК человека.

Субклады 
 J2a2a
 J2a2b
 J2a2c
 J2a2d
 J2a2e
 J2a2f

Палеогенетика

Эпипалеолит 
Натуфийская культура
 I1685 | NAT4 —  — Израиль — 11840–9760 BCE — М — E1b1b1b2 (Z830) : J2a2.

Примечания

Публикации

Ссылки 
 YFull MTree

См. также 

Гаплогруппа J2 (мтДНК)